Upper Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Upper Township (Crawford County, Arkansas)
 Upper Township (Sebastian County, Arkansas)
 Upper Township (New Jersey)
 Upper Township (Ohio)